Winzer steht für:
 Winzer, Beruf
 Winzer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Winzer (Computerspiel), Computerspiel
 Der Winzer, Mitteilungsblatt des Weinbauverbandes Österreich

Winzer ist der Name folgender

Orte:
 Winzer (Niederbayern), Markt im Landkreis Deggendorf, Bayern
 Winzer (Aletshausen), Ortsteil der schwäbischen Gemeinde Aletshausen
 Ober-/Niederwinzer-Kager, Ortsteil von Regensburg

Burgen:
 Burgruine Winzer, Burgruine bei Deggendorf
 Schloss Niederwinzer, abgegangene Burg in Ober-/Niederwinzer-Kager

Siehe auch:
 Wintzer
 Winzerer